

Toponymie

 Ségur est une commune française située dans l'Aveyron ;
 le Ségur est une  rivière du sud de la France ;
 l'avenue de Ségur est une avenue des 7e et  de Paris ;
 Ségur est une station de la ligne 10 du métro de Paris ;
 Ségur-les-Villas est une commune française située dans le Cantal ;
 Ségur-le-Château est une commune française située en Corrèze ;
 Landerrouet-sur-Ségur est une commune française située dans la Gironde.

Patronymie

 la maison de Ségur est une famille aristocratique française dont plusieurs membres se sont distingués ;
 la comtesse de Ségur (née Sophie Rostopchine) qui s'est illustrée en littérature enfantine ;
 la comédienne Cécile Sorel, comtesse de Ségur par son mariage avec Guillaume-Henri-Robert de Ségur-Lamoignon ;
 le maréchal de Ségur que la station de métro parisienne Ségur honore et qui endossa l'édit qui ferma l'accès aux postes de commandement dans l'armée pour les roturiers en 1781.
 Alexandre de Ségur (1718-1773), est un chevalier, seigneur de Francs et de Bègles, de Pauillac dans le Puynormand en Guyenne, conseiller du roi et prévôt de Paris de 1755 à 1766 ;
 Pierre de Ségur, né à Paris le  et mort à Poissy le , est un écrivain et historien français ; 
 Pierre de Ségur-Dupeyron (-1869), diplomate et journaliste français ;
 Philippe Ségur, écrivain né en 1964 ;
 Thierry Ségur, dessinateur né en 1964.

Autres 
 Par métonymie, Ségur peut désigner le Ministère français de la Santé (situé avenue Ségur à Paris).
 Ségur de la santé, conférences organisées par le Gouvernement Édouard Philippe (2) en .

Lien externe 
 
Patronyme occitan
Patronyme francoprovençal
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France